

Гай-Пойнт — місто, штат Північна Кароліна
 Гай-Пойнт — переписна місцевість в окрузі Ернандо, штат Флорида